— rei de 77 até 
  — rei de 75 até 110
  — suposto rei
  — rei em 115
  — rei entre 200 e 240/241
 Sanatruces (rei nômade) — rei nômade que invadiu a Armênia

Desambiguação